Мерседес має різні значення:

Жіноче ім'я 
Мерсе́дес ( — Милосердя) — іспанське жіноче ім'я, скорочена форма від Марія де лас Мерседес () — Свята Марія милосердя (ласки) повна. Це ім'я носили такі відомі особи:

 Мерседес Єллінек — дочка підприємця Еміля Єллінека, на честь якої названа автомобільна марка «Мерседес»
 Мерседес Соса — аргентинська співачка

Прізвище 
Мерсе́дес () — іспанське прізвище, яке носили такі люди:

 Юліс Мерседес — домініканський тхеквондист, олімпійський медаліст.

Топоніми 
Мерсе́дес () — назва кількох топонімів в іспаномовних країнах:

 Мерседес (Буенос-Айрес) — місто в провінції Буенос-Айрес, Аргентина
 Мерседес (округ) — округ аргентинської провінції Буенос-Айрес
 Мерседес (Коррієнтес) — місто в аргентинській провінції Коррієнтес
 Мерседес (департамент) — департамент в аргентинській провінції Коррієнтес
 Вілья-Мерседес (Сан-Луїс) — місто в аргентинській провінції Сан-Луїс
 Вілья-Мерседес (Сан-Хуан) — місто в аргентинській провінції Сан-Хуан
 Мерседес (Бразилія) — місто у бразильському штаті Парана
 Мерседес (Гондурас) — місто у гондураському департаменті Окотепеке
 Мерседес-де-Орієнте — муніципалітет у гондураському департаменті Ла-Пас
 Мерседес (Уругвай) — столиця департаменту Соріано в Уругваї

Автомобілі та компанії 
 Mercedes-Benz — марка німецьких автомобілів, що виробляє автоконцерн Daimler AG
 Mercedes-AMG, частіше просто AMG — німецька автомобільна фірма, дочірня компанія Mercedes-Benz
 Mercedes-Benz — назви ряду автомобілебудівних компаній, які виготовляють продукцію під брендом «Mercedes-Benz»
 Мерседес (команда Формули-1) — команда Формули-1

Астероїд 
 1136 Мерседес

Див. також 
 Мерсед